James Anderson henviser til:

 James Anderson (frimurer) (1678–1739), skotsk frimurer
 James Anderson (nationaløkonom) (1739–1808), skotsk nationaløkonom
 James Outram Anderson (1894–1973), australsk tennisspiller